Huangdu bezeichnet:

 Huangdu (Wuchuan) (黄都镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Wuchuan in der chinesischen Provinz Guizhou
 Huangdu (Yingshan) (黄渡镇), Großgemeinde im Kreis Yingshan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Huangdu (Dachuan) (黄都乡), Gemeinde im Stadtbezirk Dachuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Huangdu (Xuanzhou) (黄渡乡), Gemeinde im Stadtbezirk Xuanzhou in der chinesischen Provinz Anhui